

Patronyme 

maison Stuart, dynastie de souverains qui régnèrent sur les îles britanniques ;
 Alexandre Stuart (1er comte de Mar) ;
 Alexandre Stuart (duc de Rothesay) ;
 Alexandre Stuart (1er duc d'Albany) ;
 Arbella Stuart ;
 Charles Édouard Stuart ;
 George Stuart (9e Seigneur d'Aubigny) ;
 Henri Benoît Stuart ;
 Henry Stuart ;
  ;
 
 Jane Stuart ;
 John Stuart (2e comte de Buchan) ;
 John Stuart (3e comte de Bute) ;
 Murdoch Stuart ;
 Robert Stuart ;
 Walter Stuart ;

autres personnalités
  ;
 Andrea Stuart (1962-), écrivaine et historienne brittano-barbadienne ;
 Andrew Wesley Stuart (1902-1984), homme politique canadien ;
 Andrew M. Stuart (né en 1962), mathématicien britannique ;
 Anne Stuart, romancière américaine ;
 Bernard Stuart (1706-1755), bénédictin et mathématicien écossais ;
 Betty-Ann Stuart (née en 1950), joueuse américaine de tennis ;
 Bianca Stuart (1988-), athlète des Bahamas ;
 Bobby Stuart (1913-1987), footballeur anglais ;
 Cayetana Fitz-James Stuart, duchesse d'Alba, Silva par sa mère ;
  ;
 Conny Stuart, actrice et chanteuse néerlandaise ;
  ;
 Douglas Stuart (1976-), écrivain britannique ;
  ;
 Francis Stuart (1902-2000), écrivain irlandais ;
  ;
 Gilbert Stuart (1755-1828), peintre américain ;
 Gilchrist Stuart (1919-1977), acteur anglais ;
 Gisela Stuart (née en 1955), femme politique britannique ;
 Gloria Stuart (1910-2010), actrice américaine ;
  ;
Gustavus George Stuart (1855-1918), avocat et bâtonnier du Québec;
 Hamish Stuart (né en 1949}, musicien et chanteur britannique ;
  ;
 Hod Stuart (1879-1907), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Iris Stuart (1903-1936), pseudonyme de l'actrice du cinéma muet américain, née Frances McCann ;
  ;
  ;
  ;
 Jonathan Stuart (né en 1975), joueur écossais de rugby à XV ;
 Katie Stuart (née en 1985), actrice canadienne ;
 Kenny Stuart (né en 1957), athlète anglais ;
 Kim Rossi Stuart (né en 1969), acteur italien ;
 Laurence Cooper Stuart (1907-1983), herpétologiste américain ;
 Mark Stuart (né en 1984), joueur américain de hockey-sur-glace ; 
 Meg Stuart (née en 1965), danseuse et chorégraphe américaine ;
 Mel Stuart (1928-2012), réalisateur américain ;
 Michael Stuart (né en 1975), chanteur de salsa et acteur d'origine portoricaine ;
 Mike Stuart (né en 1980), joueur américain de hockey-sur-glace ;
 Muriel Stuart (1900-191), danseuse et professeur de danse ;
 Nick Stuart (1908-1991), acteur américain ;
 Randy Stuart (1924-1996), actrice américaine ;
 Ricky Stuart (né en 1967), ancien joueur australien de rugby à XV et de rugby à XIII ;
  ;
 Roger Stuart Bacon (1926-2021), homme politique néo-écossais ;
  ;
 Vivian Stuart (1914-1986), romancière britannique spécialisée dans les romans d'amour ;
  ;
 .

Prénom

Toponyme 

 Stuart, une ville du comté de Martin dans le sud-est de la Floride ;
 Stuart, une localité du comté de Guthrie dans l'Iowa ;
 , un village dans le comté de Holt, dans le nord du Nebraska ;
 , une ville dans le comté de Hughes dans l'Oklahoma ;
 Stuart, une ville et le siège du comté de Patrick, en Virginie ;
 Île Stuart, une île côtière de l'Alaska.

Titres

Littérature 
 Stuart Little roman d'E. B. White sorti en 1945, adapté au cinéma ;
 Marie Stuart est une biographie romancée écrite par Stefan Zweig (1938) ;
 Marie Stuart est une pièce de théâtre française de Pierre-Antoine Lebrun créée en 1820 au Théâtre-Français ;
 Marie Stuart (Maria Stuart) est une pièce de théâtre allemande de Friedrich von Schiller créée en 1800  ;
 La Dernière Nuit pour Marie Stuart (Mary Stuart : Eine histor) est une pièce de théâtre allemande de Wolfgang Hildesheimer créée en 1971, et dans une version française en 2006 au théâtre Marigny avec Isabelle Adjani ;

Films 
 Stuart Little (film américain de 1999) et ses suites (Stuart Little 2 et Stuart Little 3 : En route pour l'aventure) (et la série animée : Stuart Little: The Animated Series) ;
 Marie Stuart (Mary of Scotland) est un film américain de John Ford en 1936 ;
 Marie Stuart (Das Herz der Königin) est un film allemand de Carl Froelich sorti en 1940 ;
 Marie Stuart est un téléfilm français de Stellio Lorenzi diffusé en 1959 ;
 Marie Stuart, Reine d'Écosse (Mary, Queen of Scots) est un film historique britannique de Charles Jarrott en 1971 ;

Musique 
 Maria Stuarda est un opéra en italien de Gaetano Donizetti créé en 1834 au Teatro San Carlo de Naples d'après la pièce homonyme de Schiller.

Autres 
 Char M3 Stuart, un char léger de la Seconde Guerre mondiale

Patronyme anglais
Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis